Der Ford Maverick war ein Kompakt-SUV des amerikanischen Automobilherstellers Ford, das von Frühjahr 1993 bis Mitte 2007 in Europa angeboten wurde. Bis Frühjahr 1998 wurde das Modell von der spanischen Nissan Motor Ibérica hergestellt, danach fand die Produktion in den USA im Hause der Ford Motor Company statt. Die zweite Generation wurde parallel in Europa und als Ford Escape in den Vereinigten Staaten vertrieben. Mitte 2007 wurde der Maverick in Europa aus dem Programm genommen und im Frühjahr 2008 durch den Ford Kuga ersetzt.

Unter gleichem Namen wurde ein Ford Maverick in den USA als Kompaktwagen von 1969 bis 1977 angeboten. Von 1988 bis 1994 wurde der Nissan Patrol in Australien als Ford Maverick vertrieben.

Maverick ’93 (1993–1998) 

Die erste Generation dieses Geländewagens erschien im März 1993 und war baugleich mit dem von Nissan (Nissan Motor Ibérica) in Barcelona Spanien produzierte Nissan Terrano II. Der Maverick unterschied sich lediglich durch die Markenembleme (Badge-Engineering). Er war wahlweise als Drei- oder Fünftürer und mit Vierzylinder-Motoren mit 2,4 Liter (Benzin) oder 2,7 Liter (Diesel) Hubraum erhältlich. Im Oktober 1996 wurde dem Maverick ein leichtes Facelift zuteil, was an den runden Doppelscheinwerfern und dem verchromten Kühlergrill zu erkennen war. Dabei bekam der 2,7-Liter-Turbodiesel einen Ladeluftkühler und eine elektronische Motorsteuerung um die neuen Abgasgrenzwerte einhalten zu können. Die Leistung stieg nun von 73 kW auf 92 kW. Während der Nissan Terrano II im Frühjahr 2000 gründlich überarbeitet wurde, endete die Produktion des Ford Maverick bereits im März 1998.

Technische Daten

Maverick ’01 (2000–2007) 

Nach über zwei Jahren Pause kam im Oktober 2000 die zweite Generation des SUV auf den europäischen Markt, die baugleich mit dem Mazda Tribute und Mercury Mariner war. In den USA wurde das Fahrzeug erstmals angeboten und mit kleinen Änderungen zur europäischen Version unter dem Namen Ford Escape vermarktet. Im August 2004 erhielt der Maverick ein Facelift, das Fahrzeug wuchs in Länge und Höhe. Im selben Jahr begann die Produktion des Escape Hybrid, der jedoch ausschließlich für den nordamerikanischen Markt vorgesehen war und in Europa nicht angeboten wurde. Der Maverick wurde im Juni 2007 aus dem Modellprogramm genommen. Als vergleichbarer Nachfolger kann der im Frühjahr 2008 eingeführte Ford Kuga gesehen werden.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2002 und 2008 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.746 Ford Maverick neu zugelassen worden. Mit 2.278 Einheiten war 2003 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Literatur 
 Automobil Revue, Katalog 1996, 2001 und 2006.
 Ford Maverick Bedienungsanleitung. Ford-Werke AG, Juli 2002.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi